Eichenstruth ist der Name von

 Eichenstruth (Bad Marienberg), Ortsteil der Stadt Bad Marienberg, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Eichenstruth (Betzenstein), Ortsteil der Stadt Betzenstein, Landkreis Bayreuth, Bayern